Staude kan som auktorsförkortning betyda:

 Hermann S. Staude
 Friedrich Staude

Robotskapade auktorsförkortningar